Museu do Futebol (Rio de Janeiro) - no Estádio do Maracanã
Museu do Futebol (São Paulo) - no Estádio do Pacaembu
Museu Paulo Machado de Carvalho, informalmente chamado "Museu do Futebol" - localizado em São Paulo
Museu do Futebol Sul-Americano - no Paraguai

Desambiguações de museus